Corral Blanco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Corral Blanco, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 
 Corral Blanco, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar